Corbat ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Corbat (1925–2010), Schweizer Politiker
 Marius Corbat (1893–1965), Schweizer Militär
 Michael Corbat (* 1960), US-amerikanischer Manager